„I Don’t Wanna Stop” – singel ATB pochodzący z wydanego w 2003 roku albumu Addicted to Music
 „I Don’t Wanna Stop” – singel Ozzy’ego Osbourne’a pochodzący z wydanego w 2007 roku albumu Black Rain